Новоцарицынский — хутор в Клетском районе Волгоградской области России, входит в состав Верхнечеренского сельского поселения.

География

Улицы

Население

Примечания

Ссылки 
 Новоцарицынский (хутор)

Населённые пункты Клетского района